Сяо И (; XIV век до н. э. — 1325 до н. э.) — правитель из династии Шан.

Записи 

Согласно «Ши цзи» историка Сыма Цяня, И был двадцать первым правителем династии Шан, сменив своего старшего брата Сяо Синя. Он был коронован в столице Шан — городе Инь. Он правил в течение десяти лет под именем Цзы Лянь () и получил посмертное имя Сяо И. Его наследником стал его сын У Дин.

Цзягувэнь, найденные в Иньсу надписи на костях, также подтверждают, что Сяо был двадцать первым правителем из династии Шан.

Примечания 

Родившиеся в XIV веке до н. э.
Правители Шан
Правители Азии XIV века до н. э.